Scyphoproctus steinitzi är en ringmaskart som beskrevs av Francis Day 1965. Scyphoproctus steinitzi ingår i släktet Scyphoproctus och familjen Capitellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
steinitzi